est un genre de dinosaures théropodes du Jurassique moyen retrouvé en Amérique du Sud. Il aurait été un carnivore pouvant atteindre une taille d'environ  de longueur.

L'espèce type et seule espèce , est décrite par Diego Pol et Oliver Walter Mischa Rauhut en 2012.

L'holotype, MPEF PV 3990, a été découvert dans une strate datée de l'Aalénien au Bajocien de la formation géologique de .

Découverte 

En 2009, le paléontologue argentin Diego Pol découvre le squelette d'un théropode près du village de Cerro Cóndor, dans la province de Chubut. En 2012, Pol et Rauhut nomment l'espèce-type Eoabelisaurus mefi à partir de ces restes. Le nom générique combine le grec ἠώς, (eos, « aube ») et le nom Abelisaurus, en référence au fait que le genre serait un ancêtre de ce dernier. Le nom spécifique a été donné en l'honneur du Musée de Paléontologie Egidio Feruglio, où Pol travaille.

Phylogénétique 
Pol et Rauhut classent Eoabelisaurus chez les Abelisauridae. Elle serait ainsi la plus vieille espèce de cette famille, d'environ quarante millions d'années. Le cladogramme suivant a été fait à partir de leur analyse :

Liens externes

Notes et références

Notes

Références 

Genre de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Saurischien non avien (nom scientifique)
Abelisauridae
Dinosaure d'Amérique du Sud
Dinosaure du Jurassique moyen
Taxon fossile décrit en 2012